Городско́е поселе́ние Щёлково — упразднённое муниципальное образование (городское поселение) в Щёлковском муниципальном районе Московской области.

Образовано в феврале 2005 года, включило город Щёлково и ещё 7 сельских населённых пунктов позже упразднённых Жегаловского и Мальцевского сельских округов.

Крупнейший населённый пункт, в котором расположена администрация поселения, — город Щёлково.

Глава городского поселения — Ершова Татьяна Борисовна с начала образования поселения. Переизбиралась на второй срок в октябре 2010 года. Прекратила свои полномочия по собственному желанию с 11 февраля 2015 года. Председатель Совета депутатов — Махмутов Рушан Гаярович с сентября 2014 по 6 февраля 2015 года.

Географические данные 
Общая площадь — 87,41 км². Муниципальное образование находится в юго-западной части Щёлковского района, и граничит:
 с городским округом Ивантеевка (на северо-западе),
 с городским округом Королёв (на западе),
 с городским поселением Загорянский Щёлковского муниципального района (на западе),
 с сельским поселением Медвежье-Озёрское Щёлковского муниципального района (на юге),
 с городским округом Звёздный городок (на востоке),
 с сельским поселением Анискинское Щёлковского муниципального района (на северо-востоке),
 с сельским поселением Гребневское Щёлковского муниципального района (на севере),
 с городским округом Фрязино (на севере).

Население

История 
Муниципальное образование «Городское поселение Щёлково» было образовано в ходе реализации муниципальной реформы 28 февраля 2005 года. В его состав вошли 8 населённых пунктов. Позже в восточной части поселения был сформирован городской округ Звёздный городок, ныне не входящий в состав Щёлковского муниципального района

Законом Московской области № 258/2018-ОЗ от 28 декабря 2018 года, с 9 января 2019 года все городские и сельские поселения Щёлковского муниципального района были упразднены и объединены в новое единое муниципальное образование городской округ Щёлково.

Состав городского поселения

Экономика 
В 2010 году численность работающих на предприятиях и организациях городского поселения Щёлково составила 32,6 тысяч человек. В том числе: в промышленности занято около 12 тыс. человек, в строительстве — 1,1 тыс. человек, в здравоохранении — 2,8 тыс. человек, в образовании — 4,4 тыс. человек, в сфере транспорта и связи — 1,9 тыс. человек. По итогам 2010 года в налоговом органе зарегистрировано 1400 малых предприятий городского поселения Щёлково.

Город Щёлково является одним из ведущих промышленных городов Подмосковья, на территории поселения осуществляют деятельность более 140 промышленных предприятий. В общем объёме производимой продукции лидируют предприятия по производству машин и оборудования. На втором месте находятся предприятия химической отрасли.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт городского поселения Щёлково

Упразднённые городские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Щёлковского района
Городские поселения, упразднённые в 2019 году